Молда́вская у́лица (название утверждено 12 января 1968 года) — улица в Москве, на территории района Кунцево Западного административного округа.

Описание 
Улица начинается возле станции метро «Кунцевская», под путепроводом Рублёвского шоссе как продолжение Малой Филёвской улицы, проходит вдоль открытой линии метро и заканчивается примыканием к Молодогвардейской улице.

Нумерация домов начинается от станции метро «Кунцевская».

Происхождение названия 
Улица получила своё название 12 января 1968 года по Молдавии, в то время одной из республик в составе СССР.

Здания и сооружения

Транспорт

Ближайшая станция метро 
 Кунцевская (радиальная) и Кунцевская (кольцевая)

Железнодорожный транспорт 

 Платформа Кунцевская

Наземный транспорт 
По улице проходят маршруты автобусов:
 № 58 (Метро «Молодёжная» — улица Косыгина)
 № 135 (Улица Академика Павлова — Метро «Пионерская»)
 № 190 (Беловежская улица — Метро «Молодёжная»)
 № 236 (Матвеевское — МКАД)

См. также 
 Крылатские выселки (Кунцево)
 Полигонная улица (Кунцево)

Примечания

Ссылки 
  
 
 
 38-й квартал Кунцево (Крылатские выселки)
 Здесь проходила Полигонная улица города Кунцево